Aurélia Thierrée – attrice francese
 James Thierrée – attore, danzatore, scenografo e acrobata svizzero
 Jean-Baptiste Thierrée – attore e scrittore francese